

Елдерон — місто, штат Вісконсин
 Елдерон — селище, штат Вісконсин